Cavoliniidae är en familj av snäckor. Cavoliniidae ingår i ordningen Thecosomata, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cavoliniidae 32 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cavoliniidae